Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ) — центр научных исследований в области управляемого термоядерного синтеза, физики плазмы, лазерной физики и техники, создания и применения импульсных источников энергопитания на основе МГД-генераторов.

История 
Институт начал своё развитие в 1952 г. с организации Магнитной лаборатории в составе Института физических проблем АН СССР. В 1957 г. магнитная лаборатория получила самостоятельный статус и название «Отдельная магнитная лаборатория Академии наук СССР» (ОМЛАН). В 1961 году была включена в состав Института атомной энергии им. И. В. Курчатова в качестве сектора, затем отдела, а с 1971 года — Филиала, директором которого до 1978 года был академик Е. П. Велихов. С 1978 года по декабрь 2003 года институт возглавлял член-корреспондент РАН В. Д. Письменный.

В 1991 году Филиал Института атомной энергии им. И. В. Курчатова был переименован в Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований.
В 1994 году институт получил статус Государственного научного центра, в 1997, 2000, 2002, 2004 и 2007 годах этот статус был сохранён.

С 2004 года директором института являлся доктор физико-математических наук, профессор В. Е. Черковец.

17 сентября 2018 года новым директором ГНЦ ТРИНИТИ назначен Дмитрий Марков.

24 февраля 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, центр включен в санкционный список США за «незаконный контроль России над Запорожской атомной электростанцией Украины».

Сотрудники 
 сотрудников — 1320,
 научных сотрудников — 290,
 действительных членов и членов-корреспондентов Российской академии наук — 3,
 действительных членов и членов-корреспондентов других академии наук — 4,
 докторов наук — 53,
 кандидатов наук — 150.

Вузы, с которыми сотрудничает ТРИНИТИ 
Институт является базовым для трёх кафедр МИФИ и одной кафедры МФТИ, трёх кафедр МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ТРИНИТИ

Научные институты России
Базы Московского физико-технического института
Наука в Москве
Поселение Троицк
Предприятия атомной промышленности СССР
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину